Мелконян Ладік Артурович, Ладік Артурович Мелконян (нар. 9 серпня 1993, Чернівці, Україна) — український футболіст
 Ладік Андрій Миколайович (22 червня 1976(19760622) — 17 серпня 2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.